

Patronyme

Charles d'Youville Dufrost (1729 -1790) est un prêtre canadien ayant joué un rôle significatif dans l'histoire de la seigneurie de Lauzon.
Marguerite d'Youville (1701-1771) est la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal.

Lieu public
, page d'homonymie.